Scuola di perfezionamento (French Without Tears) – opera teatrale di Terence Rattigan del 1936
Il francese senza lacrime (French Without Tears) – film del 1940 diretto da Anthony Asquith